Gliny ist eine polnische Ortsbezeichnung:
 Gliny (Rychwał), Ort in der Gmina Rychwał, Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen
 Gliny (Księżpol), Ort in der Gmina Księżpol, Powiat Biłgorajski, Woiwodschaft Lublin
 Gliny (Siedliszcze), Ort in der Gmina Siedliszcze, Powiat Chełmski, Woiwodschaft Lublin
 Gliny (Miłomłyn), bis 1996 der Name von Glimy, Ort in der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Gliny Małe und Gliny Wielkie, Orte in der Gmina Borowa, Powiat Mielecki, Woiwodschaft Karpatenvorland